

Geografia 
 Satriano – comune italiano della Calabria
 Ascoli Satriano –comune italiano della Puglia
 Satriano di Lucania – comune italiano della Basilicata

Persone 
 Carlo Filangieri, principe di Satriano – generale e politico italiano
 Filippo Satriano – politico italiano
 Giuseppe Satriano – arcivescovo cattolico italiano
 Martín Satriano – calciatore uruguayano